Hybrid Theory је први студијски албум америчке рок групе Linkin Park издат 24. октобра 2000. године за издавачку кућу Warner Records. Као најуспешнија и најпознатија песма издваја се сингл In the End.

Списак песама

Особље 
 Честер Бенингтон — вокал
 Роб Бурдон — бубњеви, перкусије
 Бред Делсон — соло гитара, бас гитара
 Џо Хан — семплер, програмирање
 Мајк Шинода — вокал

Спољашње везе 
 

Албуми 2000.
Албуми групе Linkin Park
Албуми издати за Warner Records